Santa Croce puede referirse a:
 Santa Croce (Trieste), fracción geográfica de la provincia de Trieste, Friuli-Venecia Julia, (Italia)
 Santa Croce (Venecia), uno de los sestieri de Venecia
 Santa Croce sull'Arno, localidad italiana de la provincia de Pisa, región de Toscana, (Italia)
 Santa Croce Camerina, localidad italiana de la provincia de Ragusa, región de Sicilia, (Italia)
 Santa Croce di Magliano, localidad y comune italiana de la provincia de Campobasso, región de Molise, (Italia)
 Santa Croce del Sannio, municipio situado en el territorio de la Provincia de Benevento, en la Campania, (Italia)
 Basílica de Santa Croce, basílica gótica italiana levantada en la ciudad de Florencia.